Исасио Кальеха Гарсия (; 6 декабря 1936, Валье-де-Серрато — 4 февраля 2019) — испанский футболист, защитник. Чемпион Европы 1964 года.

Карьера 
В начале своей карьеры в «Атлетико Мадрид» Кальеха на правах аренды перешёл в «Гвадалахару», которая играла в третьем дивизионе. Он дебютировал в Ла Лиге 4 января 1959 года в матче против «Реала» из Овьедо. В свой первый сезон сыграл всего 9 игр.
Кальеха стал важным членом команды и помог ей выигрывать «Копа Дель Рей» с 1959 по 1961 год. В сезоне 1961/1962 «Атлетико» выиграл Кубок Кубков, а Кальеха принял участие в 9 матчах.

19 апреля 1970 года Кальеха забил единственный гол в сезоне «Сабаделю». Ушёл из футбола в июле 1972 года, выиграв свой четвёртый Кубок Испании в возрасте 35 лет.

Кальеха играл за сборную более десяти лет. Он дебютировал 19 апреля 1961 года в матче против Уэльса.
Кальеха помог сборной выиграть Чемпионат Европы в 1964 году, сыграв в 4 играх группового этапа и в финале. Всего за сборную сыграл 13 матчей.

Достижения 
 Чемпионат Испании: 1965/1966, 1969/1970
 Кубок Испании: 1959/1960, 1960/1961, 1964/1965, 1971/1972
 Кубок обладателей кубков: Второе место: 1970/1971
 Чемпионат Европы: 1964

После выхода на пенсию 
После завершения карьеры Кальеха работал адвокатом.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на futbol.sportec.es
 
 

Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Гвадалахара» Испания
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу